Sunu steht für:
 Sunu, altägyptischer Name von Assuan, Ort in Ägypten
 Sunu (Süd-Amanatun), Dorf im Distrikt Süd-Amanatun, Indonesien

Sunu ist der Familienname folgender Personen:
 Gilles Sunu (* 1991), französischer Fußballspieler